Bajka est un village de Slovaquie situé dans la région de Nitra.
 Bajka est une chanteuse de jazz (1978 -).